Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Davidoff Swiss Indoors Basel 2008. Für das Turnier der Kategorie International Series qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 18. bis 20. Oktober 2008 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF; 122 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Münchenstein